Макреј има више значења:
 Макреј (Џорџија)
 Макреј (Арканзас)